Roldós es un apellido que puede referirse a:

 Jaime Roldós Aguilera, abogado y político ecuatoriano;
 León Roldós Aguilera, abogado y político ecuatoriano, hermano menor del anterior; o
 Martha Roldós Bucaram, economísta y política ecuatoriana, hija del primero.